El Municipio 10 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:

Municipio 10 de Octubre



Municipio 10 (condado de Benton, Arkansas)

Municipio 10 Grapevine (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 10 Lemley (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 10 Little River (condado de Moore, Carolina del Norte);
 Municipio 10 Lower Town Creek (condado de Edgecombe, Carolina del Norte);
 Municipio 10 Melville (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 10 Midland (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);

Municipio 10 (condado de Pratt, Kansas);
 Municipio 10 (condado de Rooks, Kansas);